Rareș – villaggio del comune rumeno di Martinis
 Rareș – artista italiano nato in Romania.

Disambiguazione